Picacho ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Picacho (Arizona)
 Picacho (Kalifornien)
 Picacho (New Mexico)

in Kolumbien:
 Picacho (Kolumbien)

in Mexiko:
 Picacho del Diablo, Baja California

in Venezuela:
 Picacho de El Volcán
Siehe auch:
 Picacho (Lied)
 Torre del Picacho